La Excellence 1944-1945 è stata la 23ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1944
Pallacanestro nel 1945
1944-1945